Abaixo estão o sistema de classificação e as nações classificadas para a Vela nos Jogos Pan-Americanos de 2023, programada para ser realizada na Confraria Náutica do Pacífico de 28 de outubro a 5 de novembro de 2023.

Sistema de classificação
Um total de 172 velejadores (82 homens e 90 mulheres) irão se classificar para competir nos Jogos. Uma nação pode inscrever no máximo um barco em cada uma das 13 categorias, com o limite de 19 atletas (nove homens e dez mulheres). Cada categoria teve diferentes eventos classificatórios a partir de 2021. O país-sede (Chile) teve classificação automática para todas as 13 categorias (19 atletas). Mais mulheres estarão classificadas pela primeira vez na história, após a mudança do formato da classe lightning para duas mulheres e um homem em cada barco. O vencedor de cada categoria individual nos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2021 também teve classificação automática.  Nações que conquistaram vagas em Cali 2021 poderiam classificar outro barco na mesma categoria. A vaga conquistada em Cali 2021 é nominal ao atleta, não podendo ser transferida para outro. Um total de quatro vagas de universalidade estiveram disponíveis (duas em cada evento da laser e laser radial).

Sumário de classificação

Barcos classificados

IQFoil masculino

Laser masculino

49er masculino

Sunfish masculino

Kites masculino

IQFoil feminino

Laser radial feminino

49er FX feminino

Sunfish feminino

Kites feminino

Snipe mista

Lightning mista

Nacra 17 mista

Referências

P
P
Classificação para os Jogos Pan-Americanos de 2023
Vela nos Jogos Pan-Americanos de 2023